Montemayor del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montemayor del Río (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Montemayor del Río (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar